Кириченко — українське прізвище.

Відомі особи 
 Кириченко Алла Глібівна ( 1946) — радянська, українська художниця театру і кіно.
 Кириченко Андрій Анатолійович ( 1976) — український теле- та радіо-діджей.
 Кириченко Артем — український борець греко-римського стилю, майстер спорту України, тренер.
 Кириченко Василина-Ірина Василівна ( 1996) — українська дзюдоїстка, майстер спорту України міжнародного класу.
 Кириченко Віктор Васильович ( 1946) — доктор сільськогосподарських наук, академік Української академії аграрних наук.
 Кириченко Віктор Миколайович ( 1963) — український художник.
 Кириченко Віталій Петрович ( 1985) — український хокеїст.
 Кириченко Владислав Володимирович ( 1968) — український громадський діяч, меценат.
 Кириченко Володимир Васильович ( 1942) — український математик, доктор фізико-математичних наук.
 Кириченко Володимир Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириченко Данило Костянтинович (1997—2022) — старший сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кириченко Дарина Владиславівна ( 1998) — українська спортсменка, володарка бронзової медалі зі сноуборд-кросу на Зимових юнацьких Олімпійських іграх 2016
 Кириченко Дмитро Сергійович ( 1977) — російський футболіст
 Кириченко Євген Олександрович (1977—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириченко Іван Миколайович ( 1960) — український графік.
 Кириченко Іван Федорович (1902—1981) — радянський офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Кириченко Ігор Георгійович — декан факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Кириченко Ігор Іванович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кириченко Ілля Микитович (1889—1955) — український мовознавець, кандидат філологічних наук, член-кореспондент АН УРСР.
 Кириченко Ілля Олександрович (1988—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириченко Ірина Вікторівна ( 1946) — українська художниця монументально-декоративного мистецтва.
 Кириченко Ірина Іванівна (1937—2020) — українська радянська велогонщиця та тренер.
 Кириченко Ірина Людвигівна ( 1961) — українська веслувальниця. Також займається біатлоном, лижними перегонами та плаванням. Заслужений майстер
 Кириченко Ірина Миколаївна (1931—2011) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Кириченко Людмила Федорівна ( 1949) — український політичний та громадський діяч.
 Кириченко Микола Карпович (1923—1986) — український радянський і партійний діяч.
 Кириченко Микола Миколайович ( 1954) — український дипломат.
 Кириченко Микола Михайлович (1942—2013) — український музикант та педагог, заслужений артист України.
 Кириченко Микола Овксентійович (1925—2005) — український художник і мистецтвознавець.
 Кириченко Микола Олександрович ( 1983) — український підприємець, аграрій. Народний депутат України 9-го скликання.
 Кириченко Микола Олексійович ( 1959) — український політик, народний депутат України.
 Кириченко Микола Федорович (1940—2008) — український кібернетик та педагог.
 Кириченко Михайло Олександрович ( 1974) — український дипломат.
 Кириченко Михайло Романович ( 1970) — український художник монументально-декоративного мистецтва, живописець.
 Кириченко Олег Ілліч (1927—2000) — інженер-проектувальник, фахівець з водопостачання та каналізації, дійсний член Академії будівництва України
 Кириченко Олександр Анатолійович ( 1950) — доктор економічних наук,
 Кириченко Олександр Олександрович ( 1967) — український велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Кириченко Олексій Іларіонович (1908—1975) — український радянський партійний і державний діяч, перший секретар ЦК КПУ.
 Кириченко Олександр Петрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириченко Олексій Трохимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Кириченко Олена Степанівна (1937—2003) — українська художниця.
 Кириченко Петро Миколайович ( 1952) — український бізнесмен, свідок у справі Петра Лазаренка і справі Євгена Щербаня.
 Кириченко Петро Степанович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириченко Раїса Опанасівна (1943—2005) — українська співачка (мецо-сопрано).
 Кириченко Світлана Тихонівна (1935—2016) — учасниця українського правозахисного руху. Дружина Юрія Бадзя.
 Кириченко Семен Трифонович (1895 — ? після 1928) — Перший радянський консул у Львові.
 Кириченко Сергій Олександрович (1961) — народний депутат України 2-го і 3-го скликань
 Кириченко Сергій Олександрович (1952) — генерал армії України
 Кириченко Тарас Володимирович (1977—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириченко Федір Григорович (1904—1988) — український селекціонер, академік Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук і лісівництва.
 Кириченко Федір Трифонович (1908—1985) — український літературний дослідник, журналіст, краєзнавець, поет.
 Кириченко Федот Іванович (1888—1920) — командир полку Дієвої Армії УНР.
 Кириченко Юрій Іванович (1954—2015) — український поет і громадський діяч
 Кириченко Юрій Олександрович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Кириченко Юрій Олексійович (1936—2017) — український радянський дипломат.

Див. також 
 Кіріченко Володимир Іванович ( 1946) — український звязківець.
 Кириченко-Астромов Олександр
 Кіріченко Людмила Олегівна ( 1964) — фахівчиня у галузі прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Кіріченко Олексій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко